Хесус Олалья Ираэта (, родился 15 июля 1971 года в Ируне) — испанский гандболист, выступавший на позиции разыгрывающего; дважды бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 и 2000 годов.

Игровая карьера 
Олалья начинал выступать в команде «Бидасоа Ирун», дебютировал с ней в 1990 году в Лиге АСОБАЛ. Вышел в финал Кубка обладателей кубков 1990/1991, где проиграл «Мильбертсхофену». В том же году он выиграл Кубок Испании, а в 1993 году — кубок ASOBAL. Перешёл в «Барселону», с которой дважды завоевал Кубок обладателей кубков, выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Вернулся в 1996 году в «Ирун», с которым выиграл в третий раз Кубок кубков. С 1998 по 2001 годы представлял «Сан-Антонио», с которым выиграл Кубок короля, Кубок обладателей кубков и Лигу чемпионов.

В 2001 году Олалья уехал в Германию в клуб «Валлау-Массенхайм». Проведя один сезон, он вернулся в Испанию, в «Алькобендас». Карьеру завершил в клубе «Кантабрия» из Сантандера.

В составе сборной Испании Олалья дебютировал в 1991 году, сыграв 176 игр и забил 235 голов. Последнюю игру провёл 15 июня 2003 года. Дважды бронзовый призёр Олимпиад (1996 и 2000), дважды серебряный призёр чемпионатов Европы (1996 и 1998), бронзовый призёр чемпионата Европы 2000 года.

В настоящее время Хесус Олалья работает юристом в Мадриде.

Достижения

Клубные 
 Чемпион Испании: 1996
 Победитель Кубка Короля: 1991, 1994, 2001
 Победитель Кубка ASOBAL: 1993, 1995, 1996
 Победитель Суперкубка Испании: 1994
 Чемпион Каталонии: 1994, 1995
 Победитель Кубка кубков: 1994, 1995, 1997, 2000, 2004
 Победитель Лиги чемпионов: 1996, 2001

В сборной 
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 1996, 2000
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 1996, 1998
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2000

Примечания

Ссылки 
 

Гандболисты Испании
Игроки ГК «Барселона»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года